Le Mouvement socialiste pour l'intégration (Lëvizja Socialiste për Intigrim, abrégé LSI) est un parti politique albanais fondé en 2004 par des dissidents du Parti socialiste d'Albanie. Aux élections législatives de juillet 2005, il obtient 8,40 % des voix et 5 députés.

Présidents

Résultats électoraux 

Parti politique en Albanie
Parti politique social-démocrate en Europe
Parti politique fondé en 2004